Nagura steht für
 Nagura: Ein Fluss auf der japanischen Insel Ishigaki
 der Name der an der Mündung des Flusses gelegenen Bucht
 Nagura Amparu: jap. 名蔵アンパル ein Ramsar-Gebiet auf der Insel Ishigaki

Nagura ist der Familienname folgender Personen:

 Masahiro Nagura (* 1969), japanischer Leichtathlet
 Takumi Nagura (* 1998), japanischer Fußballspieler